Это список стран по рейтингу недееспособности государств.

Верхние позиции в рейтинге занимают страны, имеющие слабое или неэффективное руководство, высокий уровень бедности и нищеты, преступности и коррупции; из таких стран, как правило, много беженцев или эмигрантов, а экономика страны имеет многочисленные проблемы. Рейтинг составляется американским Фондом мира (англ. Fund For Peace) и журналом Foreign Policy.

Китайская Республика (Тайвань), Косово и Палестина из-за их спорного статуса в списке не представлены.

Рейтинг на 2014 год 
По результатам 2014 года самым нестабильным был признан Южный Судан, а самой стабильной стала Финляндия.

Предыдущие годы

2005

2007

2009

2006

2008

См. также 
 Список стран по индексу развития человеческого потенциала

Примечания

Ссылки 
Статистика
 Рейтинги Failed States Index по годам
 Failed States List 2007 Фонд мира. Данные на 17 сентября 2007
 Failed States List 2008 Фонд мира. Данные на 14 июля 2008
 Failed States List 2009 Фонд мира. Данные на 23 июня 2008
 Failed States List 2010 Фонд мира. Данные на 22 июня 2010
 Failed States Index — 2014
 Рейтинг недееспособных государств мира — информация об исследовании // Новости гуманитарных технологий
Статьи
 Стабильность ценой свободы — аналитическая статья

недееспособность
Foreign Policy